WFD steht als Abkürzung für:

 World Federation of the Deaf, internationaler Gehörlosenverband
 Weltfriedensdienst e.V., entwicklungspolitische Organisation
 das Fischereikennzeichen von Wolfartskijk, Niederlande
 den Flughafen von Woodford, Vereinigtes Königreich,  nach dem IATA-Flughafencode
 Water Framework Directive, zu Deutsch: Wasserrahmenrichtlinie; eine europäische Richtlinie, die den rechtlichen Rahmen für die Wasser-Politik vereinheitlichen soll

WFD